Imilchil är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Errachidia och regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Imilchil ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Imilchil är huvudsakligen kuperad. Imilchil ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Imilchil. Runt Imilchil är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Imilchil är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Meknès-Tafilalet